Биллион может означать:

 Биллион — число.
 Биллион (Billion Electric Co. Ltd.) — тайваньская компания, специализирующаяся на выпуске сетевой электроники.
 Биллион, Джон — политик, демократ, кандидат на пост губернатора по Южной Дакоте, США.
 Billion Girl — манга-серия, созданная японским аниматором Нива Сакаи.